T Minus - single van de band Dreadlock Pussy
 T-Minus (producer) - Canadese muziekproducer
 T-Minus-6 - episode van de televisieserie ER